Зубковичи — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Зубковичи — деревня в Ивьевском районе Гродненской области.

Украина 
 Зубковичи — село в Олевском районе Житомирской области.